Ве́рнер () — німецьке прізвище, похідне від такого ж імені. Скандинавський варіант цього прізвища пишеться Verner.

Відомі носії:
 Авраам Ґотлоб Вернер (; 1750—1817) — німецький геолог, професор мінералогії.
 Аксель Вернер (;  1996) — аргентинський футболіст, воротар.
 Альфред Вернер (; 1866—1919) — швейцарський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1913).
 Артур Вернер (; 1877—1967) — німецький інженер, перший обер-бургомістр Берліна після Другої світової війни.
 Венделін Вернер (;  1968) — французький математик німецького походження, лауреат премії Філдса (2006).
 Вільгельм Вернер (; 1888—1945) — німецький офіцер, бригадефюрер СС і оберст вермахту.
 Гайнц Вернер (lang-de|Heinz Werner}}; 1917—1979) — німецький офіцер, штурмбаннфюрер СС, кавалер Лицарського хреста.
 Генріх Вернер (; 1874—1946) — німецький фахівець з тропічної медицини.
 Еліс Вернер (; 1859—1935) — письменниця, поетеса і викладачка мов банту.
 Ігор Вернер (;  1974) — німецький ломус та актор, переможець змагання «Найсильніша людина Німеччини» (2007).
 Захарій Вернер (; 1768—1823) — німецький німецький поет, драматург.
 Костянтин Антонович Вернер (; 1850—1902) — російський статистик-агроном.
 Манфред Вернер (; 1934—1994) — німецький політик і дипломат, Міністр оборони Німеччини у 1982-1988 роках, потім обіймав посаду сьомого Генерального секретаря НАТО (1988—1994).
 Мартін Вернер (;  1980) — чеський плавець, учасник Олімпійських ігор 2008, 2012 років.
 Мирослав Вернер (; ) — чеський єгиптолог.
 Михайло Євгенійович Вернер (1881—1941) — радянський кінорежисер, художник.
 Оскар Вернер (, уроджений — Оскар Йозеф Бішлісмаєр, ; 1922—1984) — австрійський актор, лауреат премії «Золотий глобус» (1965), номінант на премію «Оскар» (1965).
 Пауль-Герман Вернер (; 1893—1940) — німецький офіцер, оберст вермахту, кавалер Лицарського хреста.
 П'єр Вернер (; 1913—2002) — люксембурзький політик. Прем'єр-міністр Люксембургу з 2 березня 1959 до 15 червня 1974 і з 16 до 20 липня 1984 року.
 Рут Вернер (; 1907—2000) — німецька комуністка, розвідниця.
 Тімо Вернер (;  1996) — німецький футболіст, центральний нападник.
 Томаш Вернер (;  1986) — чеський фігурист у чоловічому одиночному фігурному катанні, чемпіон Європи з фігурного катання (2008).
 Томмі Вернер (;  1966) — шведський плавець, олімпійський медаліст (1992).
 Франц Вернер (; 1889—1970) — австро-угорський, австрійський і німецький військовий ветеринар, доктор ветеринарії, генерал-майор ветеринарної служби вермахту (1943).

Див. також 
 Вернер

Примітки